

Страни, нечленуващи в Европейския съюз, които са част от някои от споразуменията

Източници 

Европейски съюз